Алехново (Алёхново) — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Алехново — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Алехново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Алёхново — деревня в Истринском районе Московской области.
 Алехново — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Алёхново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Алехново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.